Băieți buni a fost un serial TV de producție românească din anul 2005, realizat în studiourile Media Pro Pictures. Serialul surprinde viața de stradă din România și a fost difuzat de postul de televiziune PRO TV.

În acest serial au jucat actori consacrați ca Florin Călinescu, dar și debutanți precum Cabral Ibacka. Cele 8 episoade au fost realizate într-o notă serioasă, dar nu lipsesc faze comice.

Unul din reproșurile aduse serialului a fost că secția de poliție seamănă prea mult cu una din America, și nu cu una din România.
Serialul a avut foarte mare succes în România și datorită faptului că în coloana sonoră a peliculei s-a  regăsit și cântecul „Străzile”, unul din hit-urile formației BUG Mafia.

Distribuția

Personajele principale

Invitați special

Personaje secundare

Cu participarea extraordinară
 Dana Comnea - Mama Verei
 Antoaneta Glodeanu - Bunica Ramonei
 Dina Cocea - Tanti Aglaia

Legături externe
 

Seriale de televiziune din 2005‎
Miniseriale
Seriale românești de televiziune
Seriale de televiziune anulate
Seriale de televiziune Pro TV‎
Spectacole de televiziune de limbă română